-{TL}-, -{Tl}- ili -{tl}- može da bude:

 -{Tl}-, hemijski znak za hemijski element talijum
 -{.tl}-, najviši Internet domen za Istočni Timor
 -{TL, ISO 3166-1 alpha-2}- kod za Istočni Timor
 TL (), skraćenica za tursku liru ()

Скраћенице и слова
Хемијски знак